Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1994 года в группе C2 — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 13 по 19 марта 1994 года в Барселоне, Испания. Команда, занявшая первое место, получила право играть в группу C1 чемпионата мира 1995 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 8 национальных команд — четыре из Европы, две из Азии, по одной из Африки и Океании. Сборные Эстонии и Хорватии пробились через квалификацию, остальные — пришли из группы C.

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Матчи за 5-8 места 

Учитываются результаты личных встреч предварительного раунда.

Финальный раунд 

Учитываются результаты личных встреч предварительного раунда.

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время

По данным: Eliteprospects.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков

По данным: Форум хоккейной статистики

Ссылки 

 

3